Паррес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 126,08 км². Население — 5.725 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del Ayuntamiento 
 Página de Arriondas 
 Página de Parres
 Federación Asturiana de Concejos 
 Areas Recreativas de Parres 
 Información y turismo de Arriondas

Муниципалитеты Астурии